Live at the Village Vanguard désigne une série d'albums live enregistrés au Village Vanguard :

 Live at the Village Vanguard est un album du saxophoniste de jazz John Coltrane sorti en 1961 ;
 Live at the Village Vanguard Again! est un album de John Coltrane sorti en 1966 ;
 Live at the Village Vanguard est un album du pianiste français de jazz Michel Petrucciani enregistré le  et réédité en 2002 ;
 Live at The Village Vanguard: The Art of the Trio, Vol. 2 est un album en trio du pianiste de jazz américain Brad Mehldau sorti en 1998 ;
 Follow the Red Line: Live at the Village Vanguard est un album du saxophoniste de jazz américain Chris Potter sorti en 2007 ;
 Live at the Village Vanguard est un album en solo du pianiste de jazz français Martial Solal, sorti en 2008.